Der ungetreue Eckehart ist der Name zweier Filme:

 Der ungetreue Eckehart (1931), deutscher Spielfilm von 1931. Regie: Carl Boese
 Der ungetreue Eckehart (1940), deutscher Spielfilm von 1940. Regie: Hubert Marischka